The Fresh Prince, de voormalige artiestennaam van Will Smith
The Fresh Prince of Bel-Air, een Amerikaanse komedieserie uit begin jaren 90